est une expression signifiant « mon ami » en anglais. Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film bolivien de  sorti en 1983.

Musique

Album 

 , album de Neil Sedaka sorti en  ;
 , album de SG Wannabe sorti le .

Chanson 

 , single de ZARD sorti le  ;
 , chanson de Groove Armada présente sur l'album  sorti le  ;
 My Friend, chanson de Jimi Hendrix présente sur l'album The Cry of Love sorti en  ;
  My Friend, chanson de Jacques Houdek qui représentera la Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Voir aussi